Суперкубок Кувейту з футболу 2017  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 вересня 2017 року між чемпіоном Кувейту і володарем кубка Еміра Кувейту клубом Аль-Кувейт віце-чемпіоном Кувейту клубом Аль-Кадісія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2017
Кувейт
Вересень 2017
2017 у Кувейті